La dinastía de los Ming del Sur es un remanente de la dinastía Ming que perduró desde el colapso de esta en 1644, hasta su desaparición en 1683. 

El final de la dinastía Ming comienza cuando unos rebeldes liderados por Li Zicheng capturaron la capital del imperio, Beijing. Fue entonces cuando un general Ming, Wu Sangui, pidió ayuda a los manchúes del norte, abriéndoles las puertas de la Gran Muralla, para que entrasen al imperio y les ayudasen a derrotar a los rebeldes. Efectivamente, los poderosos manchúes derrotaron a los rebeldes pero además, se hicieron con el gobierno del imperio y fundaron una nueva dinastía, la dinastía Qing. Fue entonces cuando los leales a los Ming, huyeron al sur del imperio, y en Nankín nombraron emperador de la dinastía Ming del Sur a Hongguang.

Final de la dinastía
Como consecuencia de la disminución de temperaturas en el periodo conocido como Pequeña Edad de Hielo, se produjo una gran sequía que debilitó al ejército Ming del Sur, el cual fue derrotado por los Qing.

Referencias

Dinastía Ming
Dinastía Qing
Ming del Sur
China en el siglo XVII